Арнцениус () — семья голландских учёных.
(в хронологическом порядке)

  — голландский эрудит.
  — голландский археолог, младший брат Яна А.
  — профессор римского права и издатель латинских сочинений; сын Яна
  — голландский юрист и филолог; сын Хендрика А.
 Арнцениус, Роберт Хендрик (Robert Hendrik Arntzenius; 1777—1823) — голландский адвокат и поэт, внук Отто
 Арнцениус, Питер Никола (?) — голландский адвокат, сын Роберта и издатель его стихов

См. также 
 Аррениус

Примечания